Sphaerodoridium är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Lützen 1961. Sphaerodoridium ingår i familjen Sphaerodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sphaerodoridium